Ludowa Partia Postępu (Papua-Nowa Gwinea)
 Ludowa Partia Postępu (Vanuatu)

Zobacz też 
 Partia Postępu